In Deutschland ist ein Stromdiscounter (auch Energiediscounter oder Billigstromanbieter genannt) ein Unternehmen, welches vermeintlich oder tatsächlich zu vergleichsweise günstigen Preisen Strom und/oder Gas anbietet, ohne dabei über eigene Ressourcen zu verfügen.

Geschäftsmodell 
Energiediscounter gewinnen ihre Kunden oft durch Vergleichsportale. Wichtig für die Discounter ist es daher ihre Tarife so zu gestalten, dass diese möglichst weit oben gelistet werden. Nachdem die Kunden durch die günstigen Preise unter Vertrag gebracht wurden, werden oft mittelfristig die Preise wieder erhöht. Dies zum Teil mit umstrittenen Methoden:

Flexstrom wurde im März 2013 vom Landgericht Berlin verurteilt, eine „täuschende Erklärung“ (Preisanpassung getarnt als Infobrief) zu widerrufen, die Verbraucherzentrale Hamburg hatte das Verfahren beantragt.
Almado hatte versucht, die Zahlung von Treueboni zu umgehen.
Care-Energy erhöhte den „Classic Tarif“ zum Januar 2014 von 19,90 auf 24,90 ct/kWh und den Grundpreis von 6,99 auf 9,90 Euro/Monat, obwohl im Oktober 2013 noch mit gleichbleibenden Preisen zum neuen Jahr geworben wurde. Kritik daran und Verweise auf das gebrochene Versprechen von Kunden wurden daraufhin auf der Facebook-Firmenseite mehrfach entfernt.

Die Insolvenzen der kundenstarken Discounter Teldafax Energy GmbH (750.000 Kunden) und Flexstrom (835.000 Kunden in den Marken: ÖkoFlex, Löwenzahn Energie, Optimalgrün sowie FlexGas) führten zu starker Medienresonanz, ebenso das Geschäftsgebaren von Care-Energy (250.000 Kunden, über 53 Millionen Euro EEG-Umlage wurden durch Schein-Contracting umgangen). Care-Energy sorgte 2016 für Aufsehen, da im Juni der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz und im Juli der Netzbetreiber TenneT aufgrund ausstehender Zahlungsverpflichtungen die Verträge gekündigt und somit das Care-Energy-Geschäftsmodell stark beeinträchtigt haben. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnte in Folge zahlreicher Verbraucherbeschwerden vor dem Abschluss neuer Verträge mit Care-Energy und berief sich dabei auf das Aufsichtsverfahren der Bundesnetzagentur, in dem gesagt wird, dass die Behörde aufgrund der anhaltenden Zahlungsrückstände von Care-Energy die Gefahr einer Insolvenz sieht. Seit dem 11. Juli 2017 ist die Care-Energy Management GmbH im endgültigen Insolvenzverfahren.

Ökostrom 
Einige Stromdiscounter vermarkten ihren Strom (teilweise) auch als Ökostrom. Da Ökostrom allerdings nur einen Umweltnutzen hat, wenn tatsächlich neue Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie gebaut werden, sind viele dieser Angebote als Greenwashing einzustufen. Care-Energy warb gar mit der Aussage, Ökostrom nach Grünstromprivileg zu liefern, obwohl nur Graustrom mittels Zertifikaten „grüngefärbt“ wurde.
Einige Stromdiscounter sind zudem Tochterunternehmen von Stromkonzernen, welche Strom aus Atomkraft oder fossilen Energieträgern (Kohle, Erdgas) gewinnen, z. B. eprimo (zu 100 Prozent im Besitz von Innogy, gehört zu E.ON), E wie einfach (zu 100 Prozent im Besitz von E.ON), NaturEnergiePlus (zu 100 Prozent im Besitz von EnBW), Yello Strom (zu 100 Prozent im Besitz von EnBW) und andere.

Einzelnachweise 

Stromhandel